Toponímia:
Diamond (Illinois), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois.
 Diamond (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri.
 Diamond City (Arkansas), població dels Estats Units a l'estat d'Arkansas.
 Diamond Bar, població dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Diamond Beach, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nova Jersey.
 Diamond Head, Muntanya de Honolulu, Hawaii
 Diamond Ridge, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat d'Alaska.
 Diamond Springs, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia.
 Black Diamond (Florida), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Florida.
 Black Diamond (Washington), població dels Estats Units a l'estat de Washington.
 Blue Diamond, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Nevada.
 Biografies:
 David Diamond (Rochester, Nova York, 1915 - Brighton, 2005), compositor estatunidenc.
 Jared Diamond (1937), biòleg, fisiòleg i bio-geògraf nord-americà.
 Neil Diamond (1941), cantant, compositor, guitarrista, actor i productor nord-americà.
 Obres:
 Diamant de sang (Blood Diamond), pel·lícula del 2006 dirigida i produïda per Edward Zwick.
 Pokémon Diamond and Pearl, jocs de Pokémon de la 4a Generació.
 Shine On You Crazy Diamond, cançó amb nou parts del grup britànic de rock progressiu Pink Floyd.
 Diamond is Unbreakable, manga JoJo's Bizarre Adventure.
 Diamond (àlbum de 12012)
 Ace of Diamond, manga shōnen de beisbol escrit i il·lustrat per Yūji Terajima publicat per Kodansha.
 Esport:
 IAAF Diamond League, sèrie d'esdeveniments anuals d'atletisme iniciats el 2010.
 The Diamond Stars of Kono, club de futbol de la ciutat de Koidu (districte de Kono, Sierra Leone).
 Miscel·lània: Mitsubishi Diamond I
 Diamond Head, banda anglesa de heavy metal fundada a Anglaterra el 1976.